Созо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на захід від Парижа, 145 км на південний захід від Ренна, 50 км на південний захід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті було 430 оподаткованих домогосподарств, в яких проживали 943,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 Офіційний сайт Созон
 Созон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Созон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан
Бель-Іль